La Sagrada Familia es uno de los temas más habituales en la producción artística de El Greco, que repitió en varias ocasiones:

Sagrada Familia (1590, Museo-Hospital de Santa Cruz).
Sagrada Familia (1595, Hospital de Tavera).
Sagrada Familia (1595, Cleveland).
Sagrada Familia (1597, Galería Nacional de Arte de Washington).
Sagrada Familia (El Greco, Sociedad Hispánica de América) (1585, Sociedad Hispánica de América, Nueva York)